20-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада — моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Бригада сформирована 08.05.1944 года в Московском военном округе.

В составе Действующей армии:
 с 19.06.1944 по 15.11.1944
 с 09.08.1945 по 03.09.1945 года.

40-й отдельный ордена Красной Звезды батальон ранцевых огнемётов:
 с 29.06.1944 по 15.11.1944,
 с 12.03.1945 по 09.05.1945
 с 09.08.1945 по 03.09.1945.

В июне 1944 года переброшена на Свирский оборонительный рубеж в район Лодейное Поле Перед началом Свирско-Петрозаводской операции готовила средства и места переправы; с 21.06.1944 обеспечивала переправу войск через Свирь, разминированием и подрывом укреплений. В наступлении части бригады разминировали пути движения колонн, восстанавливали мосты и дороги, строили переправы, вели прокладку объездных путей. Была оперативно подчинена 99-му стрелковому корпусу. Так, в частности, 09.07.1944 обеспечивала строительство переправ на реке построили на реке Вуокса.

Затем переброшена в Заполярье, где принимала участие в Петсамо-Киркенесской операции. Боевые действия начала заброской в тыл ещё 18.09.1944 специального отряда из 108 человек. Целью отряда было разведать маршруты движения 126-го и 127-го лёгких стрелковых корпусов, вести непрерывную разведку. С началом наступления дезорганизовать управление силами и манёвр противника, совершая налёты на гарнизоны, подрывая мосты, линии связи, военные сооружения, минируя дороги и пригодные для движения дефиле, давая целеуказания авиации; разрушить подвесную канатную дорогу от порта Петсамо до линии фронта.

Из воспоминаний А. Ф. Хренова

каждый сапер имел автомат с патронами и ручные гранаты, а каждый взвод — по ручному пулемету. Кроме того, отряд нес с собой тонну тротила в шашках с принадлежностями для взрывания, 30 противотанковых гранат, три противотанковых ружья, две рации, медикаменты, продукты на 13 суток.

Отряд бригады только за 07 и 09.10.1944 взорвал мост во время прохождения по нему колонны войск противника, нарушил связь и разгромил гарнизон врага в районе озера Пикку.

Оставшиеся части бригады с 07.10.1944 занимались в ходе операции непосредственной поддержкой наступающий войск, разрушали укрепления в районе Луостари. В конце октября 1944 частью разминировала дороги в тылу. При этом бригада обеспечивала форсирование частями 99-го стрелкового корпуса озёр Салми-Ярви, Ланг-фьорд, Бек-фьорд.

В конце ноября 1944 года вернулась на территорию СССР.

По-видимому, из состава бригады в 13-ю штурмовую инженерно-сапёрную бригаду был временно передан 40-й отдельный батальон ранцевых огнемётов, (взамен такого же 28-го батальона), который принимал участие в боях на территории Польши в апреле 1944 года

В июне 1945 года бригада была передислоцирована на Дальний Восток.

Во время Харбино-Гиринской операции два специальных отряда из состава бригады, предназначенные для обеспечения сохранности трёх железнодорожных туннелей на КВЖД в полосе 5-й армии в полночь на 09.08.1945 года перешли границу и по сигналу одновременно начали бой. Штурмовые группы бросились к туннелям с разных сторон. Одновременно были атакованы казармы охранного гарнизона. Группы подрывников, выдвинувшись на 100—150 метров за туннели, заминировали железную дорогу на случай подхода бронепоездов со стороны маньчжурской станции Пограничной, а частью закрепились в самой станции.

Затем из состава бригады вновь были сформированы два отряда специального назначения, по 150 человек каждый, задачей которых было не допустить уничтожения мостов в Харбине и Гирине (операция «Мост» или Харбино-Гиринская десантная операция). 18.08.1945 около семи часов вечера отряды были переброшены посадочным десантом в названные города, овладели аэродромами со всеми их объектами и службами.

Полное наименование 
 20-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная Свирская Краснознамённая ордена Суворова бригада

Состав 
 2-й гвардейский отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
(переформирован 19.04.1944 из 2-го гвардейского отдельного моторизованного инженерного батальона 8-й армии)
 28-й батальон ранцевых огнемётов (п.п. 44552)
 135-й гвардейский отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон (п.п.29111)

 109-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный Новгородский батальон
(переформирован 14.04.1944 из 109-го отдельного моторизованного инженерного батальона)
 222-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
(сформирован 09.09.1944 из 223-го отдельного моторизованного инженерного батальона и 01.05.1944 из 222-го отдельного моторизованного инженерного батальона)
 447-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный Ропшинский батальон
(переформирован 25.04.1944 из 447-го отдельного моторизованного инженерного батальона)
 40-й отдельный ордена Красной Звезды батальон ранцевых огнемётов
 Моторизованная разведывательная рота
 Лёгкий переправочный парк
 Взвод связи
 Комендантский взвод
 Рота вожатых собак-миноискателей

Подчинение

Командиры 
 К. Я. Аршба, полковник
 А. И. Ефанов, полковник- летом-осенью 1945

Награды

Воины бригады

Ссылки 
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг
 Справочники на Солдат. Ру

Литература 
 Хренов А. Ф. Мосты к победе. — М: Воениздат, 1982. — 349 с., портр. — (Военные мемуары).
 Г. В. Малиновский «Бригады инженерных войск», Москва, издательство «Патриот», 2005, стр. 131—132, 225.

Бригады инженерных войск РККА во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году